Konawe Selatan (Deutsch: Südkonawe) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Tenggara (Südostsulawesi). Hier leben 264.197 Einwohner (2010).

Geographie 
Konawe Selatan hat eine Fläche von 4.514,21 km². Hauptstadt ist Andoolo. Zum Bezirk gehörte bis 2013 auch die Insel Wawonii.

Verwaltungsgliederung 
2013 wurde die Insel Wawonii als neuer Bezirk Konawe Kepulauan ausgegliedert.
Der Bezirk Konawe Selatan setzt sich aus 22 administrativen Distrikten (Kecamatan) und 296 Kelurahan zusammen (Stand 2010):

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Tenggara